Marie d'Avesnes :
 Marie d'Avesnes (1200-1241), comtesse de Blois ;
 Marie d'Avesnes (1280-1354), duchesse consort de Bourbon ;
  (? - après 1347), comtesse de Blois et fille de Gui d'Avesnes, évêque d'Utrecht.

Homonymie dynastique